Вайнгартен (, ) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Тюбинген. Входит в состав района Равенсбург. Подчиняется управлению Миттлерес Шуссенталь. Население составляет 23 750 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 12,17 км². Официальный код — 08 4 36 082.

Главной достопримечательностью Вайнгартена, называвшегося до 1865 г. Альтдорф (), является барочный комплекс одноимённого монастыря, основанного в 1056 г. и закрывшегося в 2010 г., с собором свв. Мартина и Освальда. В IX-X вв. графами Альтдорфа были Вельфы первой династии, а аббатство в течение ряда поколений служило их усыпальницей.

Города-побратимы 
  Брест, Белоруссия

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница